Tittmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Julius Tittmann (1814–1888), tysk litteraturhistoriker
 Friedrich Wilhelm Tittmann (1784–1864), tysk historiker
 Johann August Heinrich Tittmann (1773–1831), tysk teolog och filosof
 Karl August Tittmann (1775–1834), tysk rättslärd
 Karl Christian Tittmann (1744–1820), tysk teolog och kyrkoman

Tyska efternamn